Надир-мирза Араста ( — 'Надир-мирза Кованлу-Каджар') (1893 — 1975) — иранский государственный и политический деятель и дипломат.

Биография 
Родился в октябре 1893 года в городе Тебриз в Иранском Азербайджане.

На дипломатической службе находился с 1911 года, долгое время работал в центральном аппарате министерства иностранных дел. На протяжении многих лет работал в Астрахани, Петербурге, Ашхабаде и Берлине в Иранском дипломатическом представительстве. По возвращении в Иран он был назначен на один из руководящих постов в 1-ом остане.

С 1933 года Надир-мирза был послом Ирана во Чили, с 1934 по 1935 год — послом в Польше, с 1937 по 1939 год — послом в Германии.

В 1945 году назначен министром путей сообщения в кабинете Ибрагима Хакими, в дальнейшем был назначен на пост министра почты и телеграфа в кабинете Муртазагулу Баята..

Надир-мирза Араста умер в 1975 году.

Литература 
 Анвар Чингизоглы.Дипломатия Каджарского Ирана, Баку, "Мутарджим", 2014. — 240 s. — ISBN 978-9952-28-200-9.
 Анвар Чингизоглы. Каджары и селения Каджар (историко-этнографическое исследование). Баку: изд-во «Шуша», 2008. — 368 с.

Примечания

См. также 
 Российско-иранские отношения

Политики Ирана
Послы Ирана в России
Послы Ирана в Германии
Министры Ирана
Каджары